Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Tianjin Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, welche vom 7. bis 8. Oktober 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017